

Geografia
 Berta – vecchio nome, in epoca fascista, del villaggio libico di Gubba
 Torre di Berta – torre della provincia di Arezzo

Persone

Cognome
 Elena Berta (1992) – velista italiana
 Giovanni Berta (1894-1921) – politico e militante fascista italiano
 Giuseppe Berta (1952) – storico italiano
 Massimo Berta (1949) – ex calciatore italiano
 Renato Berta (1945) – direttore della fotografia svizzero

Nome
 Berta d'Olanda – regina di Francia come moglie di Filippo I di Francia
 Berta degli Obertenghi – moglie di Arduino d'Ivrea, a volte confusa con Berta di Milano
 Berta dei Merovingi – principessa dei Franchi Sali e regina del Kent come moglie di Etelberto del Kent, venerata come santa dalla Chiesa cattolica
 Berta di Borgogna – contessa consorte della contea di Blois e regina consorte di Francia
 Berta di Hereford – ereditiera, secondogenita di Miles de Glouceste e di Sibyl de Neufmarché
 Berta di Laon o Berta la Pia – altro nome di Bertrada di Laon, regina di Francia e moglie di Pipino il Breve
 Berta di Lotaringia – contessa consorte di Arles e marchesa consorte di Toscana
 Berta di Milano (997 circa–1040 circa), anche detta Berta degli Obertenghi, moglie di Olderico Manfredi II
 Berta di Rheinfelden, chiamata anche Berta di Bregenz, (1065–dopo il 1128) – contessa di Kellmünz e figlia di Rodolfo di Rheinfelden
 Berta di Savoia (1051-1087) – prima moglie dell'imperatore Enrico IV, Regina di Germania e Sacra Romana Imperatrice
 Berta di Savoia (1075-1111) – principessa della Savoia e regina consorte di Aragona e Pamplona
 Berta di Sulzbach – imperatrice bizantina

Zoologia
 Berta – nome comune di svariati uccelli della famiglia Procellariidae, fra i quali:
 Berta dell'Atlantico (Puffinus gravis)
 Berta di Kermadec (Pterodroma neglecta)
 Berta di Madeira (Pterodroma madeira)
 Berta grigia (Puffinus griseus)
 Berta maggiore (Calonectris diomedea)
 Berta minore o berta minore atlantica (Puffinus puffinus)
 Berta minore fosca (Puffinus assimilis)
 Berta minore mediterranea (Puffinus yelkouan)

Altro
 Berta gruppo etnico dell'Etiopia e del Sudan.
 Berta – nome proprio di persona italiano femminile
 Berta – macchina per infiggere nel terreno dei pali
 Berta – brano degli Squallor, dall'album Pompa
 Grande Berta – pezzo d'artiglieria terrestre utilizzato dall'esercito tedesco durante la prima guerra mondiale
 Ordine di Berta – ordine cavalleresco femminile del principato di Lippe

Pagine correlate
 Bertha
 Berto